Steinecker steht für:

 Steinecker (Gemeinde Lasberg), Ort bei Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Anton Steinecker Maschinenfabrik in Freising, siehe Krones AG #Geschichte

Personen:
 Alois Steinecker (1857–1943), deutscher Bauunternehmer aus Freising
 Werner Steinecker (* 1957), österreichischer Manager, Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich

Siehe auch:
 Steinaecker
 Steinegger
 Steineck